

Patronyme 

 Jean-Andoche Junot (1771-1813), général français ;
 Laure Junot (1784-1838), sa femme, duchesse d’Abrantès ;
 Michel Junot (1916-2008), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Philippe Junot (1940-), son fils, promoteur immobilier français.

Prénom 
 Junot Díaz, écrivain américain.
 Junot Mistoco, joueur de volleyball français.

Voir aussi 
 L'avenue Junot à Paris.
 L’impasse et la rue Junot à Marseille.